Fritz Mühlberg ist der Name folgender Personen:

* Fritz Mühlberg (Architekt), deutscher Architekt und Baumeister 

Siehe auch:
 Friedrich Mühlberg (auch Fritz Mühlberg; 1840–1915), Schweizer Geologe